Прудянка — название населённых пунктов:

Россия 
 Прудянка — деревня в Нелидовском районе Тверской области.

Украина 
 Прудянка — посёлок в Дергачёвском районе Харьковской области.